«Only a Northern Song» () — песня, написанная Джорджем Харрисоном и исполненная группой «Битлз». Песня была записана во время сессий, посвящённых альбому Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, однако была выпущена на альбоме Yellow Submarine (вошла также в одноимённый мультфильм).

По мнению отдельных критиков песня является личным порицанием Харрисоном музыкальной индустрии «Битлз».

О песне 
По словам самого Харрисона, песня была лишь «шуткой по отношению к Ливерпулю, благословенному городу на севере Англии». Одновременно текст песни являлся отсылкой к компании Northern Songs: поскольку Харрисон был участником компании лишь как «автор песен», Леннон и Маккартни (имевшие по 15% процентов акций компании, тогда как Харрисон — лишь 0,8%) получали за его опубликованные песни намного больше, чем он сам. Определённая обида Харрисона проявляется как в несколько странных модуляциях, так и в «скрытой горечи» текста: «Не важно, что за аккорды я играю, или что за слова я говорю, или время дня: всё это — лишь северная песня».

Запись песни 
Группа начала студийную работу над песней 13 февраля 1967 года (под рабочим названием «Not Known») во время работы над альбомом Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Было записано 9 дублей ритм-дорожки, из которых четыре были полными. На следующий день Харрисон дозаписал две дорожки основного вокала.

20 апреля группа вернулась к записи этой песни. Вокальные партии, записанные 14 февраля, были отвергнуты; в тот же день были записаны новые партии вокала, дополнительные партии баса, трубы и колокольчиков.

В сборный альбом Anthology 2 была включена другая, несколько более быстрая версия песни, в которой использовался несколько другой текст.

 В записи участвовали:
 Джордж Харрисон — вокал, орган, дополнительные эффекты и шумы звукозаписи
 Джон Леннон — фортепиано, колокольчики, дополнительные эффекты и шумы звукозаписи
 Пол Маккартни — бас-гитара, труба, дополнительные эффекты и шумы звукозаписи
 Ринго Старр — ударные

При этом Макдональд не уверен в отношении того, кто именно исполнял партии трубы и колокольчиков.

Источники

Литература

Ссылки 
 
 
 
 Видео со звучанием студийной версии песни 

Песни The Beatles
Песни, написанные Джорджем Харрисоном
Песни, спродюсированные Джорджем Мартином
Композиции психоделического рока
Метапрозаические песни